Sinotrichopeza är ett släkte av tvåvingar. Sinotrichopeza ingår i familjen Brachystomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Sinotrichopeza